Degenhard ist der Name folgender Personen:

 Degenhard von Hellenstein († 1307), Bischof von Augsburg
 Degenhard von Schüngel (um 1372–1440), westfälischer Adliger
 Degenhard Bertram von Spee (1681–1736), Offizier im Dienste der Kurpfalz

Degenhard ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Degenhard (1905–1991), deutscher Mediziner
 Dörthe Weddige-Degenhard (* 1949), deutsche Politikerin (SPD)
 Hugo Degenhard (1866–1901), deutscher Maler
 Johann Thomas Degenhard († 1751), deutscher Mediziner
 Meinhard Schmidt-Degenhard (* 1956), deutscher Fernsehmoderator und Autor

Siehe auch:
 Degenhardt
 Degenhart